Slovenija:
 Prapretno (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče
 Prapretno (Šentjur, Slovenija), naselje u općini Šentjur
 Prapretno pri Hrastniku (Hrastnik, Slovenija), naselje u općini Hrastnik
 Prapretno pri Hrastniku (Trbovlje, Slovenija), naselje u općini Trbovlje